Bellagio kan syfta på:

 Bellagio (kasino) – ett lyxhotell och kasino på kasinogatan Las Vegas Strip i Las Vegas

Geografi

Italien 

 Bellagio, kommun, Lombardiet, Provincia di Como,